Gaozong kan verwijzen naar verschillende Chinese keizers:
 Tang Gaozong (628–683), keizer van de Tang-dynastie
 Song Gaozong (1107–1187),  keizer van de Song-dynastie